Рыбопитомник:
 Рыбопитомник — см. Рыбоводный завод.

 Топоним
 Рыбопитомник (Самарская область) — посёлок, Сергиевский район, Самарская область.

См. также 
 Питомник